Кубок Развития 2015 - 11-й розыгрыш международного юношеского турнира на призы АБФФ и Мингорисполкома, который прошел в январе в Белоруссии. Соревнования прошли с 18 по 25 января 2015 года в Минске. Победителем турнира стала сборная России.

Участники 
В Кубке Развития приняли участие 12 команд:
  Белоруссия
  Грузия
  Иран
  Китай
  Латвия
  Литва
  Молдавия
  Россия
  Украина
  Финляндия
  Чехия
  Япония

Арена 
Все матчи турнира прошли в минском Футбольном манеже.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Матчи за 10-12 места

Матчи за 7-9 места

Матчи за 4-6 места

Матчи за 1-3 места

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Белорусской Федерации Футбола

2015
Январь 2015 года
2015 год в футболе
Футбольные соревнования в Минске
Международные спортивные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 2015 году